Lista odcinków serialu Wallander (2005)
 Lista odcinków serialu Wallander (2008)